Archimyrmex rostratus — ископаемый вид муравьёв рода . Эоцен США.

Описание 
Длина тела составляет около 13,2—15,8 мм. Длина груди — 4,2—5,5 мм. Голова округлая, поперечная (её ширина больше длины). Скапус длинный, превосходит затылочный край головы. Проподеум округлый. Петиоль со слабо выраженным узелком, который в 2—2,2 раза больше в длине, чем в своей ширине или высоте. Найдены в формации Грин Ривер (средний эоцен) на западе США (Green River Formation, Колорадо). Возраст находки составляет примерно 48—40 млн лет.
Вид был впервые описан в 1923 году описан американским энтомологом и палеонтологом Теодором Коккереллом.

См. также 
 Armaniidae
 Formiciinae

Примечания

Литература 
 Длусский Г. М., Перфильева К. С. Палеогеновые муравьи рода Archimyrmex Cockerell, 1923 (Hymenoptera, Formicidae, Myrmeciinae) // Палеонтол. журн. — 2003. — № 1. — С. 40—49.

Вымершие муравьи
Насекомые эоцена
Ископаемая фауна Северной Америки
Фоссилии, описанные в 1923 году
†